Freguesia do Ó, distrito de São Paulo
 Freguesia do Ó (bairro), subdivisão desse distrito
 Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia - órgão da prefeitura de São Paulo
 Estação Freguesia do Ó - metrô de São Paulo
 Ponte da Freguesia do Ó - construção em São Paulo
 Nossa Senhora do Ó - devoção mariana